1 Pułk Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej – pułk kawalerii Gwardii Cesarskiej I Cesarstwa Francuskiego 1807-1815; w jego skład wchodzili głównie Polacy
 2 Pułk Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej – pułk kawalerii Gwardii Cesarskiej I Cesarstwa Francuskiego 1810-1815; w jego skład wchodzili głównie Holendrzy